

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Friend, település Kansasban
 Friend, település Nebraskában
 Friend, település Oregonban

Zene 
 Friend, Grizzly Bear-album
 Friend, S.E.S.-album
 Friend, Christine McVie-dal